Die Abkürzung ATÖF steht bzw. stand für:
 Almanya Türk Öğrenci Federasyonu, siehe Türkische Studentenföderation in Deutschland
 Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (Bund der Türkischen Lehrervereine in Deutschland e. V.)

ATOF